Aleksandr Nikołajewicz Żyrny (ros. Александр Николаевич Жирный; ukr. Олександр Миколайович Жирний, Ołeksandr Mykołajowycz Żyrny; ur. 25 lutego 1987 w Ufie) – rosyjski biathlonista od 2014 roku reprezentujący Ukrainę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Ufie
Rosyjscy biathloniści
Ukraińscy biathloniści
Urodzeni w 1987